Butler, anglický výraz pro vrchního sluhu (majordoma), může také být:
anglosaské příjmení
 viz Butler (příjmení)

anglosaské jméno
William Butler Yeats – irský spisovatel, básník, dramatik a esejista

místo
Butler (Georgie)
Butler (Illinois)
Butler (Missouri)
Butler (Pensylvánie)

ostatní odkazy
Butlerovi rangeři
The International Butler Academy (TIBA) – Mezinárodní akademie pro majordomy